Lo Borg (Droma) (del seu nom en francès Bourg-Lès-Valence), municipi del departament occità de la Droma, a França
 BLV Verlag (de l'acrònim en alemany Bayerischer Landwirtschaftsverlag), editorial amb seu a Munic (Alemanya)
 Banda lateral vestigial, mode de modulació utilitzat en televisió analògica
 blv també és el codi ISO 639-3 del bolo, llengua parlada a Angola